Masterson ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:

 Alanna Masterson (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Alexandra Masterson (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Bat Masterson (1853–1921), legendäre Figur im amerikanischen Wilden Westen
 Chase Masterson (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Christopher Masterson (* 1980), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Damien Masterson (* 1970), US-amerikanischer Mundharmonikaspieler
 Danny Masterson (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Fay Masterson (* 1974), englische Schauspielerin
 Graham Masterson (* 1946), schottischer Horror-Autor
 James F. Masterson (1926–2010), Psychiater und Psychoanalytiker
 Kleber S. Masterson, Vize-Admiral der US-Navy
 Marcus Masterson (* ?), Künstler und Fotograf
 Mary Stuart Masterson (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Masterson (1934–2018), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Rod Masterson (1945–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Whit Masterson, Sammelpseudonym zweier US-amerikanischer (Krimi-)Autoren

— Orte in den USA:

 Masterson (Carson County), Texas
 Masterson (Hartley County), Texas
 Masterson (Moore County), Texas